Ni Xiaotong (chiń. 倪小童; ur. 3 czerwca 2004) – chińska skoczkini narciarska, medalistka chińskich igrzysk zimowych.

Przebieg kariery 
W lipcu 2021 zadebiutowała w FIS Cupie, zajmując kolejno 7. i 8. miejsce w Otepää. 17 lipca 2021 wystąpiła w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Kuopio, plasując się dwukrotnie na 22. pozycji.

We wrześniu 2021 zadebiutowała w Letnim Grand Prix, zajmując 37. i 36. lokatę w Czajkowskim. Następnie w dniach 4 i 5 grudnia 2021, wystartowała w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, kończąc zawody na 14. i 15. miejscu, dzięki czemu zdobyła pierwsze punkty tego cyklu.

Zdobyła srebrny medal w rywalizacji indywidualnej oraz brązowy w konkursie drużyn mieszanych w ramach Chińskich Igrzysk Zimowych 2020.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2004